Новая столица Египта (араб. العاصمة الإدارية الجديدة‎, Al-ʿĀṣima al-ʾIdāriyya al-Jadīda; город Ведиан, Египет) — масштабный проект, о котором объявил министр строительства Египта Мустафа Мадбули на Конференции по экономическому развитию Египта 13 марта 2015 года.

География 
Новый город будет располагаться к востоку от Каира (в 20 км к востоку от его восточного пригорода Новый Каир) и в непосредственной близости от Второй окружной дороги в слаборазвитом в настоящий момент районе на полпути к морскому порту города Суэца.

Климат 
Будущая столица будет располагаться на широте примерно 30 градусов к северу от экватора и находиться на южной границе субтропического пояса. Зима в мухафазе Каир, где будет располагаться город, тёплая, лето — жаркое, температура нередко превышает 40 градусов. Днём зимой температура обычно превышает 20 градусов, ночью холодает до 10 градусов, в отдельные ночи — до 5, изредка бывают почвенные заморозки. Осадки в данном районе выпадают очень редко (климат засушливый). Причиной является близкое расположение к пустыне Сахара.

Население 
Ожидается, что к 2020 году население новой столицы составит 5 миллионов человек.

История

Основание города 
13 марта 2015 года, министр строительства Египта Мустафа Мадбули, на Конференции по экономическому развитию Египта объявил о подготовке к строительству новой столицы Египта. Новый город будет располагаться к востоку от Каира (в 20 км к востоку от его восточного пригорода Новый Каир) и в непосредственной близости от Второй окружной дороги в слаборазвитом в настоящий момент районе на полпути к морскому порту города Суэц. Новая столица будет простираться до Суэцкого канала и сможет соперничать с самыми известными бизнес-центрами мира. Стоимость реализации проекта оценивается в $ 45 млрд. Согласно планам, безымянный пока город станет новой административной и финансовой столицей Египта, местом расположения основных государственных министерств и ведомств. Будет построен комплекс правительственных учреждений, парламентский и президентский дворцы, а также дипломатический квартал, где разместятся иностранные посольства. На территории общей площадью порядка 700 км² будут проживать до пяти миллионов человек. Также в городе планируется построить крупнейший в мире парк — «в четыре раза больше, чем Диснейленд в Калифорнии», выделить порядка 90 км² для «солнечных ферм» — электростанций, получающих энергию из солнечного излучения, и построить новый международный аэропорт.

Новая столица будет связана с Каиром железнодорожной сетью, появится своя воздушная гавань. Будут построены отели-небоскребы на 40 тыс. номеров и 25 жилых кварталов.

Причины переноса столицы 
Перенос столицы из Каира в специально построенный для этих функций город, в сторону Суэцкого канала, связан с перенаселённостью 20-миллионного мегаполиса, количество жителей которого, как полагает министр строительства Мустафа Мадбули, в течение 40 лет вырастет ещё вдвое.

Строительство 
14 марта 2015 года правительство Египта и инвестиционная компания «Gulf Investment Сorporation» из ОАЭ подписали соглашение о строительстве новой административной столицы Египта. Стоимость первой очереди проекта составит 45 миллиардов $ и по планам египетского правительства будет реализована в течение семи лет. Через несколько дней египетские военные уже начали строить дорогу, связывающую Каир с новой столицей.

Строительство города предполагается вести до 2020 года, куда после окончания строительства переедет администрация президента, правительство, министерства, парламент, посольства, дипломатические представительства.

В начале июня 2015 года министр жилищного строительства Мустафа Мадбули признал, что на переговорах с инвесторами возникло много сложностей.

10 июля 2015 года проект получил своё первое финансирование в размере 5 млрд египетских фунтов.

В январе 2016 года было объявлено о заключении контракта на сумму 2,7 миллиарда долларов между китайской государственной инженерно-строительной корпорацией China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) и Египтом на строительство объектов инфраструктуры. Согласно соглашению, в течение трёх лет, CSCEC в новой египетской столице построит здание парламента, национальный центр для проведения конференций, административные здания для 12 правительственных департаментов и выставочный городок.

Жилую недвижимость там можно приобрести уже сейчас, а первая волна заселения ожидается к середине 2018 года.

Министерства, правительственные учреждения и президентская канцелярия смогут переехать туда к концу 2018 года.

В ночь с 6 на 7 января 2018 года патриарх Коптской Православной Церкви Феодор II освятил самый большой христианский храм на Ближнем Востоке — собор Рождества Христова, рассчитанный на 8 тысяч верующих.

В январе 2019 г. президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси торжественно открыл собор Рождества Христова и мечеть Аль-Фаттах Аль-Алим.

11 февраля 2023 г. в новой столице Египта открылась 7-ая Каирская международная инновационная выставка.

Критика 
Проект был быстро высмеян как «потёмкинская деревня» и подвергнут критике за то, что строительство нереально и все её ресурсы следует потратить на решение проблем существующих египетских городов, и за то, что народ Египта не был информирован о проекте и не было консультации с народом.

См. также 
 Ахет-Атон
 Новые столицы
 Перенос столицы
 Список столиц мира

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Египет
Города Египта
Переносы столиц
Города, предложенные к созданию